Замок Лейкслип () — замок  в северо-восточном  графстве Килдэр (провинция Ленстер), в городе Лейкслип, Ирландия.

Замок построен на месте слиянии рек Лиффи и Рай-Уотер на возвышающемся утёсе. Его центральная часть датируется 1172 годом. Использовался в качестве охотничьего дома королём  Иоаннам. В 1316 году был осаждён войсками Эдуарда Брюса, через четыре дня он был захвачен. В 1567 году его приобрёл судья Николас Белый, его семья владела замком до 1728 года. Владельцем стал Уильям Коноли. Его потомки продали замок в 1914 году. 

Замок Лейкслип является жилым уже более 900 лет. Доступен для организованных экскурсионных групп.

См. также 
 Список замков Ирландии

Ссылки 
 

Замки графства Килдэр
Замки, построенные в XII веке
Появились в 1172 году